Assedio di Seringapatam (1792) – episodio della terza guerra anglo-mysore svoltosi nel febbraio – marzo 1792

 Assedio di Seringapatam (1799) – episodio della quarta guerra anglo-mysore svoltosi nell'aprile – maggio 1799